Bairro da cidade de Conceição de Macabu, Estado do Rio de Janeiro. Seu nome está ligado a construção da Estrada Geral de Cantagallo, construída em 1840, que calçou com pedras os pântanos da região onde hoje está o bairro. O calçamento tornou-se uma calçada de pedras, que após a extinção da estrada, serviu aos moradores da localidade.

Etimologia 
Como visto o nome Calçadinha tem a ver com uma antiga calçada de pedras que existia naquela região e que era parte da  Estrada Geral de Cantagallo.

História do Bairro 
Em 1840, quando o governo da Província do Rio de Janeiro resolveu facilitar o escoamento da produção cafeeira da região de Cantagalo para o porto de Macaé construindo uma estrada para o tráfego de tropas, como eram chamados os conjuntos de burros e mulas que levavam sacos de café e outros produtos. Até aquela época, o único meio de transporte era o fluvial, via rio Macabu, mas, nas estiagens e nas grandes enchentes, o transporte tornava-se difícil, além do que, o rio só era navegável até o antigo povoado da Estação (hoje Fazenda São João).

Essa estrada, concluída em 1845, possuía uma série de ramais ou estradas vicinais, como a Estrada do Mandingueiro, a da Palioca, a do Roncador, a da Carreira Comprida, etc., e, como sua função básica era garantir o transporte na região em qualquer época do ano, nas áreas mais pantanosas ou íngremes era comum que os construtores fizessem uma espécie de calçamento. Foi o que ocorreu entre os vales do atual bairro da Calçadinha.

O bairro hoje em dia 
O bairro é um dos maiores de nossa cidade, sendo uma espécie de portão, pois é cortada pela RJ-182, a mais movimentada estrada de rodagem que serve aos macabuenses. Além de centenas de residências, uma creche, a Escola Estadual Macaúba, diversos bares, constituem a Calçadinha, que também se destaca por ser um celeiro de esportistas e músicos.

Bibliografia 

 ATAS DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACABU (1891-1892). 1V.
 CARVALHO, Augusto de. Apontamentos para a História da Capitania de São Tomé. Campos: Typ. Lith. De Silva, Carneiro e Comp. 1888.

 GOMES, Marcelo Abreu (Org.); BASTOS, Tarcísio; MARCHI, Carlos; SOFFIATI NETO, Arthur. Conceição de Macabu: História das Origens até a Segunda Emancipação. 2ª Edição. Conceição de Macabu: AsM Editora, 2019. Consultado em 03-01-2020 no: https://issuu.com/marcelo15002/docs/concei__o_de_macabu_-_hist_ria_das_origens_at__a_s
 GOMES, Marcelo Abreu. ABC de Macabu – Dicionário de Topônimos e Curiosidades. 2ª Edição . Conceição de Macabu: AsM Editora, 2019. Consultado em 03-01-2020 no: https://issuu.com/marcelo15002/docs/abc_de_macabu
 GOMES, Marcelo Abreu. Antes do Kasato-Maru. Conceição de   Macabu: Gráfica Macuco, 2008.
 GOMES, Marcelo Abreu. Geografia Física de Conceição de Macabu. Rio das Ostras: Editora e Gráfica Poema,1997.

Referências 
Bairros de Conceição de Macabu